Петька — многозначное понятие:

 Петька — уменьшительная форма имени Пётр
 Петька — ординарец В. И. Чапаева (полное имя — Пётр Семёнович Исаев)
 Петька — серия компьютерных игр, включающая в себя 9 эпизодов: